USS Mugford je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Mugford (DD-105) 
 USS Mugford (DD-389)

Mugford